Llista dels 588 municipis (communes) del departament francès de l'Alta Garona (31), ordenats per ordre alfabètic, amb el codi INSEE i el codi postal, així com la pertinença a les comunitats intercomunals.

 
Alta Garona